Лас Вередас има више значења:

 Лас Вередас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Вередас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Вередас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Вередас (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Вередас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику